RT puede referirse a:

Arte y medios audiovisuales 
 RT, cadena de televisión internacional financiada por el gobierno ruso.
 Radio Times, revista semanal de programación de radio y televisión perteneciente a la BBC.
 Rooster Teeth, productora estadounidense ubicada en Austin.
 Rotten Tomatoes, sitio web estadounidense de revisión y reseñas para cine y televisión.

Biología y medicina 
 Radioterapia, forma de tratamiento basada en el empleo de radiaciones ionizantes, para tratar distintos tipos de cáncer.
 Ritmo reproductivo efectivo o Rt, promedio de nuevas infecciones causadas por un solo individuo infectado en un momento t en la población parcialmente susceptible.

Ciencia y tecnología 
 RT (energía), producto de la constante de gas molar, R, y la temperatura, T.
 IBM RT, familia de ordenadores para estaciones de trabajo de IBM.
 Windows RT, sistema operativo para dispositivos móviles desarrollado por Microsoft.

Otros 
 Ras Tanura, ciudad en la provincia oriental de Arabia Saudita.
 Right tackle, placador derecho, normalmente el mejor bloqueador de su equipo en jugadas de carrera en el fútbol americano y canadiense.
 Russian Time, escudería rusa desaparecida que fue fundada en 2013.